Emotions steht für:
 Emotions (Album), ein Musikalbum von Mariah Carey aus dem Jahr 1991
 Emotions (Mariah-Carey-Lied), ein Lied von Mariah Carey aus dem Jahr 1991
 Emotions (Ufo361-Lied), ein Lied von Ufo361 aus dem Jahr 2020

Emotions steht auch für:
 Emotions Anonymous,  Selbsthilfegruppen zur Verbesserung emotionaler und seelischer Gesundheit
 Mixed Emotions, ein deutsches Musikduo
 Sat.1 emotions, ein deutscher Pay-TV-Sender

Siehe auch: